Кузра может означать:

 Кузра — река в Ленинградской области, левый приток реки Свири.
 Кузра — река в Ленинградской области, правый приток реки Оять.
 Кузра — посёлок в Подпорожском районе Ленинградской области, стоящий при впадении Кузры в Оять.